Pour les articles avec titre homophone, voir 'Izoard', 'col de l'Izoard'

Patronymie 
 François Isoard (1765-1795), révolutionnaire français.
 François Joseph Isoard (1869-1936), homme politique français, fils de Marius Isoard.
 Joachim-Jean-Xavier d'Isoard (1766-1839), cardinal français.
Louis-Romain-Ernest Isoard (1820-1901), évêque d'Annecy, apparenté à Joachim d'Isoard.
Marius Isoard (1839-1894), maire de Marseille.